Билль:

 Билль — слово, означавшее первоначально рукопись, грамоту и получившее в английском юридическом языке весьма разнообразные значения.
 Билль — колюще-рубящее древковое оружие, применявшееся в средневековой Англии эпохи Тюдоров.

Фамилия 
 Билль, Александра Феликсовна (1914—?) — советский график.
 Билль, Андрей Михайлович (род. 1960) — российский эстрадный певец, шоумен, педагог.
Двойная фамилия
 Билль-Белоцерковский, Владимир Наумович (1885—1970) — русский советский писатель и драматург.

См. также 
 Билль 1618 — законопроект, предложенный в США в 1998.
 Биль